Le psaume 43 peut désigner :
 le psaume 43 (42) : psaume 43 selon la numérotation hébraïque, psaume 42 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 44 (43) : psaume 44 selon la numérotation hébraïque, psaume 43 selon la numérotation grecque.